Пойменное  — топоним в России.

Новосибирская область 
Пойменное (Новосибирская область) — село в Тогучинском районе, административный центр Вассинского сельсовета.

Чукотский автономный округ 
 Пойменное — озеро, в правобережье р. Куйым, координаты 62°08' с. ш. 175°22' в. д., код ГКГН 783353
 Пойменное — озеро, северо-западнее оз. Инпынакоольгытгын, координаты 65°47' с. ш. 176°35' в. д., код ГКГН 600034
 Пойменное — озеро, на правом берегу р. Анадырь, севернее устья р. Ольтян, координаты 64°51' с. ш. 173°48' в. д., код ГКГН 763829
 Пойменное — озеро, южнее оз. Птичье, координаты 64°16' с. ш. 176°38' в. д., код ГКГН 558988

См. также 
 Пойменная
 Пойменный
 Пойменные